Andrzej Opaliński z Bnina (lub Andrzej Bniński; 1396–1479) – biskup poznański
 Andrzej Opaliński (1540–1593) – marszałek wielki koronny; ojciec Andrzeja – biskupa (1575–1623)
 Andrzej Opaliński (1575–1623) – biskup poznański; syn Andrzeja – marszałka wielkiego koronnego
 Andrzej Opaliński – podkomorzy poznański
 Andrzej Opaliński – sierżant Wojska Polskiego, podoficer XV Batalionu Saperów, kawaler Virtuti Militari

Przypisy